International Lawn Tennis Challenge 1936 je bil enaintrideseti teniški turnir International Lawn Tennis Challenge, kasneje znan kot Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Finale

Evropski del

Finale

Mednarodni del

Challenge

1936 v športu
1936